|-
| (6101) Томоки (Tomoki) || 1993 EG || 1 марта 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6102) Висбю (Visby) ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6103) 1993 HV || 1993 HV || 16 апреля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6104) Такао (Takao) || 1993 HZ || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6105) Верроккьо (Verrocchio) || 4580 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6106) Штос (Stoss) || 6564 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6107) Osterbrock || 1948 AF || 14 января 1948 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|-
| (6108) Глебов (Glebov) || 1971 QN || 18 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (6109) Balseiro || 1975 QC || 29 августа 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (6110) Казак (Kazak) ||  || 4 июля 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6111) Davemckay ||  || 20 сентября 1979 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (6112) Ludolfschultz ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6113) Tsap ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6114) Далла-Дегрегори (Dalla-Degregori) ||  || 28 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
| (6115) Мартиндункан (Martinduncan) ||  || 25 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (6116) Стилл (Still) ||  || 16 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6117) Brevardastro ||  || 12 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6118) Mayubosh ||  || 31 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6119) Hjorth || 1986 XH || 6 декабря 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (6120) Ангальт (Anhalt) || 1987 QR || 21 августа 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6121) Plachinda ||  || 2 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6122) Henrard ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6123) Аристотель (Aristoteles) ||  || 19 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст
|-
| (6124) Мекленбург (Mecklenburg) ||  || 29 сентября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6125) Singto || 1989 CN || 4 февраля 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6126) Hubelmatt ||  || 5 марта 1989 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6127) Hetherington || 1989 HD || 25 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6128) Lasorda || 1989 LA || 3 июня 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6129) Демокрит (Demokritos) ||  || 4 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (6130) Хаттон (Hutton) ||  || 24 сентября 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6131) Towen ||  || 27 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6132) Danielson ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6133) Royaldutchastro ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6134) Kamagari ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6135) Billowen ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6136) Грифон (Gryphon) || 1990 YH || 22 декабря 1990 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (6137) Джонфлетчер (Johnfletcher) || 1991 BY || 25 января 1991 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (6138) Мигельэрнандес (Miguelhernandez) ||  || 14 мая 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (6139) Наоми (Naomi) ||  || 10 января 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6140) Кубокава (Kubokawa) ||  || 6 января 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6141) Дурда (Durda) ||  || 16 декабря 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (6142) Tantawi || 1993 FP || 23 марта 1993 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (6143) Пифагор (Pythagoras) || 1993 JV || 14 мая 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6144) Кондодзиро (Kondojiro) ||  || 14 марта 1994 || Китами || Кин Эндатэ, Кадзуро Ватанабэ
|-
| (6145) Рименшнайдер (Riemenschneider) || 2630 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6146) Адамкрафт (Adamkrafft) || 3262 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6147) Штрауб (Straub) || 1081 T-3 || 17 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6148) Ignazgunther || 5119 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6149) Пелцак (Pelcak) || 1979 SS || 25 сентября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6150) Neukum ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (6151) Вигет (Viget) || 1987 WF || 19 ноября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6152) Эмпедокл (Empedocles) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6153) Hershey || 1990 OB || 19 июля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6154) Стивсиннот ||  || 22 августа 1990 ||Паломар || Генри Хольт
|-
| (6155) Yokosugano ||  || 11 ноября 1990 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (6156) Dall ||  || 12 января 1991 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (6157) Prey ||  || 9 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (6158) Сёсамбецу (Shosanbetsu) ||  || 12 ноября 1991 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (6159) Andreseloy  || 1991 YH || 30 декабря 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6160) Минаката (Minakata) || 1993 JF || 15 мая 1993 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (6161) Войно-Ясенецкий (Vojno-Yasenetsky) ||  || 14 октября 1971 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6162) Прохоров (Prokhorov) ||  || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6163) Reimers || 1977 FT || 16 марта 1977 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
| (6164) Герхардмюллер (Gerhardmuller) ||  || 9 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6165) Фролова (Frolova) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6166) Унивсима (Univsima) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6167) Нарманский (Narmanskij) ||  || 27 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6168) Isnello ||  || 5 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (6169) Сашакрот (Sashakrot) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6170) Левассёр (Levasseur) || 1981 GP || 5 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6171) Утторп (Uttorp) || 1981 UT || 16 октября 1981 || Сокорро || L. G. Taff
|-
| (6172) Прокофеана (Prokofeana) || 1982 TX || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (6173) Джимвестфал (Jimwestphal) || 1983 AD || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (6174) Полибий (Polybius) ||  || 4 октября 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (6175) Кори (Cori) || 1983 XW || 4 декабря 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6176) Горриган (Horrigan) || 1985 BH || 16 января 1985 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6177) Fecamp ||  || 12 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6178) 1986 DA || 1986 DA || 16 февраля 1986 || Сидзуока (город) || М. Кидзава
|-
| (6179) Бретт (Brett) || 1986 EN || 3 марта 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6180) Быстрицкая (Bystritskaya) ||  || 8 августа 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6181) Bobweber || 1986 RW || 6 сентября 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6182) Кэтигорд (Katygord) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6183) Вискам (Viscome) ||  || 16 сентября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (6184) Нордлунд (Nordlund) ||  || 16 октября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (6185) Мицума (Mitsuma) || 1987 YD || 20 декабря 1987 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (6186) Зенон (Zenon) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6187) Kagura ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6188) Робертпепин (Robertpepin) ||  || 16 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (6189) Volk ||  || 2 марта 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6190) Рен (Rennes) ||  || 8 октября 1989 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (6191) Eades ||  || 22 ноября 1989 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (6192) Javiergorosabel ||  || 21 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6193) Манабэ (Manabe) ||  || 18 августа 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6194) Denali || 1990 TN || 12 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6195) Нукария (Nukariya) ||  || 13 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6196) Bernardbowen ||  || 28 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6197) Таратё (Taracho) ||  || 10 января 1992 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (6198) Сиракава (Shirakawa) ||  || 10 января 1992 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (6199) Ёсиокаяёи (Yoshiokayayoi) ||  || 26 января 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6200) Хатинохэ (Hachinohe) || 1993 HL || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|}